Tu znajduje się lista odcinków amerykańskiego serialu telewizyjnego Tajemnice Smallville.

Przegląd sezonów

Seria 1 (2001–2002)

Seria 2 (2002–2003) 
Telewizja TVN rozpoczęła emisję 6 kwietnia 2004 roku.

|2.01
|Vortex
|Wir
|24.09.2002
|-----
|2.02
|Heat
|Gorąco
|01.10.2002
|-----
|2.03
|Duplicity
|Dwulicowość
|08.10.2002
|-----
|2.04
|Red
|Czerwień
|15.10.2002
|-----
|2.05
|Nocturne
|Nokturn
|22.10.2002
|-----
|2.06
|Redux
|Redux
|29.10.2002
|-----
|2.07
|Lineage
|Pokrewieństwo
|05.11.2002
|-----
|2.08
|Ryan
|Ryan
|12.11.2002
|-----
|2.09
|Dichotic
|Podzielność
|19.11.2002
|-----
|2.10
|Skinwalker
|Nosiciel skór
|26.11.2002
|-----
|2.11
|Visage
|Oblicze
|14.01.2003
|-----
|2.12
|Insurgence
|Bunt
|21.01.2003
|-----
|2.13
|Suspect
|Podejrzany
|28.01.2003
|-----
|2.14
|Rush
|Zakażony
|04.02.2003
|-----
|2.15
|Prodigal
|Marnotrawny
|11.02.2003
|-----
|2.16
|Fever
|Gorączka
|18.02.2003
|-----
|2.17
|Rosetta
|Rosetta
|25.02.2003
|-----
|2.18
|Visitor
|Gość
|15.04.2003
|-----
|2.19
|Precipice
|Precipice
|22.04.2003
|-----
|2.20
|Witness
|Świadek
|29.04.2003
|-----
|2.21
|Accelerate
|Przyśpieszenie
|06.05.2003
|-----
|2.22
|Calling
|Wezwanie
|13.05.2003
|-----
|2.23
|Exodus
|Wyjście
|20.05.2003
|}

Seria 3 (2003–2004) 
Telewizja TVN rozpoczęła emisję od 3 stycznia do 6 czerwca 2006 roku.

|3.01
|Exile
|01.10.2003
|-----
|3.02
|Phoenix
|08.10.2003
|-----
|3.03
|Extinction
|15.10.2003
|-----
|3.04
|Slumber
|22.10.2003
|-----
|3.05
|Perry
|29.10.2003
|-----
|3.06
|Relic
|05.11.2003
|-----
|3.07
|Magnetic
|12.11.2003
|-----
|3.08
|Shattered
|19.11.2003
|-----
|3.09
|Asylum
|14.01.2004
|-----
|3.10
|Whisper
|21.01.2004
|----
|3.11
|Delete
|28.01.2004
|-----
|3.12
|Hereafter
|04.02.2004
|-----
|3.13
|Velocity
|11.02.2004
|-----
|3.14
|Obsession
|18.02.2004
|-----
|3.15
|Resurrection
|25.02.2004
|-----
|3.16
|Crisis
|03.03.2004
|-----
|3.17
|Legacy
|14.04.2004
|----
|3.18
|Truth
|21.04.2004
|-----
|3.19
|Memoria
|28.04.2004
|-----
|3.20
|Talisman
|05.05.2004
|-----
|3.21
|Forsaken
|12.05.2004
|-----
|3.22
|Covenant
|19.05.2004
|}

Seria 4 (2004–2005) 
Telewizja TVN rozpoczęła emisję 1 lipca 2007 roku do 21.07.2008

|4.01
|Crusade
|22.09.2004
|01.07.2007
|-----
|4.02
|Gone
|29.09.2004
|08.07.2007
|-----
|4.03
|Facade
|06.10.2004
|15.07.2007
|-----
|4.04
|Devoted
|13.10.2004
|22.07.2007
|-----
|4.05
|Run
|20.10.2004
|19.08.2007
|-----
|4.06
|Transference
|27.10.2004
|26.08.2007
|-----
|4.07
|Jinx
|03.11.2004
|23.12.2007
|-----
|4.08
|Spell
|10.11.2004
|30.12.2007
|-----
|4.09
|Bound
|17.11.2004
|06.01.2008
|-----
|4.10
|Scare
|01.12.2004
|13.01.2008
|-----
|4.11
|Unsafe
|26.01.2005
|20.01.2008
|-----
|4.12
|Pariah
|02.02.2005
|27.01.2008
|-----
|4.13
|Recruit
|09.02.2005
|03.02.2008
|-----
|4.14
|Krypto
|16.02.2005
|10.02.2008
|-----
|4.15
|Sacred
|23.02.2005
|02.06.2008
|-----
|4.16
|Lucy
|02.03.2005
|09.06.2008
|-----
|4.17
|Onyx
|13.04.2005
|16.06.2008
|-----
|4.18
|Spirit
|20.04.2005
|23.06.2008
|-----
|4.19
|Blank
|27.04.2005
|30.06.2008
|-----
|4.20
|Ageless
|04.05.2005
|07.07.2008
|-----
|4.21
|Forever
|11.05.2005
|14.07.2008
|-----
|4.22
|Commencement
|18.05.2005
|21.07.2008
|}

Seria 5 (2005–2006) 
Telewizja TVN rozpoczęła emisję 20 lipca 2009 roku

|5.01
|Arrival
|Przybycie
|29.09.2005
|20.07.2009
|-----
|5.02
|Mortal
|Śmiertelny
|06.10.2005
|21.07.2009
|-----
|5.03
|Hidden
|Ukryty
|13.10.2005
|22.07.2009
|-----
|5.04
|Aqua
|Woda
|20.10.2005
|23.07.2009
|-----
|5.05
|Thirst
|Pragnienie
|27.10.2005
|24.07.2009
|-----
|5.06
|Exposed
|Narażony
|03.11.2005
|27.07.2009
|-----
|5.07
|Splinter
|Drzazga
|10.11.2005
|28.07.2009
|-----
|5.08
|Solitude
|Samotność
|17.11.2005
|29.07.2009
|-----
|5.09
|Lexmas
|Święta Lexa
|08.12.2005
|30.07.2009
|-----
|5.10
|Fanatic
|Fanatyzm
|12.01.2006
|31.07.2009
|-----
|5.11
|Lockdown
|Zamknięcie
|19.01.2006
|03.08.2009
|-----
|5.12
|Reckoning
|Zapłata
|26.01.2006
|04.08.2009
|-----
|5.13
|Vengeance
|Zemsta
|02.02.2006
|05.08.2009
|-----
|5.14
|Tomb
|Grób
|09.02.2006
|06.08.2009
|-----
|5.15
|Cyborg
|Cyborg
|16.02.2006
|07.08.2009
|-----
|5.16
|Hypnotic
|Hipnotyczny
|30.02.2006
|10.08.2009
|-----
|5.17
|Void
|Pustka
|06.04.2006
|11.08.2009
|-----
|5.18
|Fragile
|Kruchy
|13.04.2006
|12.08.2009
|-----
|5.19
|Mercy
|Litość
|20.04.2006
|13.08.2009
|-----
|5.20
|Fade
|Zanikać
|27.04.2006
|14.08.2009
|-----
|5.21
|Oracle
|Wyrocznia
|04.05.2006
|17.08.2009
|-----
|5.22
|Vessel
|Naczynie
|11.05.2006
|18.08.2009
|-----
|}

Seria 6 (2006–2007) 
Telewizja TVN rozpoczęła emisję 4 stycznia 2010 roku o godz.23.50 albo 00:20

|6.01
|Zod
|28.09.2006
|04.01.2010
|-----
|6.02
|Sneeze
|05.10.2006
|11.01.2010
|-----
|6.03
|Wither
|12.10.2006
|18.01.2010
|-----
|-----
|6.04
|Arrow
|19.10.2006
|25.01.2010
|-----
|6.05
|Reunion
|26.10.2006
|01.02.2010
|-----
|6.06
|Fallout
|02.11.2006
|08.02.2010
|-----
|6.07
|Rage
|09.11.2006
|15.02.2010
|-----
|6.08
|Static
|16.11.2006
|22.02.2010
|-----
|-----
|6.09
|Subterranean
|07.12.2006
|01.03.2010
|-----
|-----
|6.10
|Hydro
|11.01.2007
|08.03.2010
|-----
|-----
|6.11
|Justice
|18.01.2007
|15.03.2010
|-----
|-----
|6.12
|Labyrinth
|25.01.2007
|22.03.2010
|-----
|-----
|6.13
|Crimson
|01.02.2007
|29.03.2010
|-----
|-----
|6.14
|Trespass
|08.02.2007
|12.04.2010
|-----
|-----
|6.15
|Freak
|15.02.2007
|19.04.2010
|-----
|-----
|6.16
|Promise
|15.03.2007
|26.04.2010
|-----
|-----
|6.17
|Combat
|22.03.2007
|03.05.2010
|-----
|-----
|6.18
|Progeny
|19.04.2007
|10.05.2010
|-----
|-----
|6.19
|Nemesis
|26.04.2007
|17.05.2010
|-----
|-----
|6.20
|Noir
|03.05.2007
|24.05.2010
|-----
|-----
|6.21
|Prototype
|10.05.2007
|31.05.2010
|-----
|-----
|6.22
|Phantom
|17.05.2007
|07.06.2010
|-----
|}

Seria 7 (2007–2008) 
Telewizja TVN rozpoczęła emisję 16 czerwca 2010 roku o godzinie 15:25

|7.01
|Bizzaro
|27.09.2007
|16.06.2010
|-----
|7.02
|Kara
|04.10.2007
|17.06.2010
|-----
|7.03
|Fierce
|11.10.2007
|18.06.2010
|-----
|7.04
|Cure
|18.10.2007
|21.06.2010
|-----
|7.05
|Action
|25.10.2007
|22.06.2010
|-----
|7.06
|Lara
|01.11.2007
|23.06.2010
|-----
|7.07
|Wrath
|08.11.2007
|24.06.2010
|-----
|7.08
|Blue
|15.11.2007
|25.06.2010
|-----
|7.09
|Gemini
|13.12 2007
|28.06.2010
|-----
|7.10
|Persona
|31.01.2008
|29.06.2010
|-----
|7.11
|Siren
|07.02.2008
|30.06.2010
|-----
|7.12
|Fracture
|14.02.2008
|01.07.2010
|-----
|7.13
|Hero
|13.03.2008
|02.07.2010
|-----
|7.14
|Traveler
|20.03.2008
|05.07.2010
|-----
|7.15
|Veritas
|27.03.2008
|06.07.2010
|-----
|7.16
|Descent
|17.04.2008
|07.07.2010
|-----
|7.17
|Sleeper
|24.04.2008
|08.07.2010
|-----
|7.18
|Apocalypse
|01.05.2008
|09.07.2010
|-----
|7.19
|Quest
|08.05.2008
|12.07.2010
|-----
|7.20
|Arctic
|15.05.2008
|13.07.2010
|}

Seria 8 (2008–2009) 
Telewizja TVN rozpoczęła emisję 14 lipca 2010 roku o godzinie 15:25

|8.01
|Odyssey
|18.09.2008
|14.07.2010
|-----
|8.02
|Plastique
|25.09.2008
|15.07.2010
|-----
|8.03
|Toxic
|02.10.2008
|16.07.2010
|-----
|8.04
|Instinct
|09.10.2008
|19.07.2010
|-----
|8.05
|Committed
|16.10.2008
|20.07.2010
|-----
|8.06
|Prey
|23.10.2008
|21.07.2010
|-----
|8.07
|Identity
|30.10.2008
|22.07.2010
|-----
|8.08
|Bloodline
|06.11.2008
|23.07.2010
|-----
|8.09
|Abyss
|13.11.2008
|26.07.2010
|-----
|8.10
|Bride
|20.11.2008
|27.07.2010
|-----
|8.11
|Legion
|15.01.2009
|28.07.2010
|-----
|8.12
|Bulletproof
|22.01.2009
|29.07.2010
|-----
|8.13
|Power
|29.01.2009
|30.07.2010
|-----
|8.14
|Requiem
|05.02.2009
|02.08.2010
|-----
|8.15
|Infamous
|12.03.2009
|03.08.2010
|-----
|8.16
|Turbulence
|19.03.2009
|04.08.2010
|-----
|8.17
|Hex
|26.03.2009
|05.08.2010
|-----
|8.18
|Eternal
|02.04.2009
|06.08.2010
|-----
|8.19
|Stiletto
|23.04.2009
|09.08.2010
|-----
|8.20
|Beast
|30.04.2009
| 10.08.2010
|-----
|8.21
|Injustice
|07.05.2009
| 11.08.2010
|-----
|8.22
|Doomsday
|14.05.2009
| 12.08.2010
|}

Seria 9 (2009–2010) 
Telewizja TVN rozpoczęła emisję 15 lutego 2011 roku o godzinie 00:05

|9.01
|Savior
|25.09.2009
|15.02.2011
|-----
|9.02
|Metallo
|02.10.2009
|22.02.2011
|-----
|9.03
|Rabid
|09.10.2009
|01.03.2011
|-----
|9.04
|Echo
|16.10.2009
|08.03.2011
|-----
|9.05
|Roulette
|23.10.2009
|15.03.2011
|-----
|9.06
|Crossfire
|30.10.2009
|22.03.2011
|-----
|9.07
|Kandor
|06.11.2009
|29.03.2011
|-----
|9.08
|Idol
|13.11.2009
|05.04.2011
|-----
|9.09
|Pandora
|20.11.2009
|12.04.2011
|-----
|9.10
|Disciple
|29.01.2010
|19.04.2011
|-----
|9.11
|Absolute Justice (Part 1-2)
|05.02.2010
|03.05.2011 (część 1)10.05.2011 (część 2)
|-----
|9.12
|Warrior
|12.02.2010
|17.05.2011
|-----
|9.13
|Persuasion
|19.02.2010
|24.05.2011
|-----
|9.14
|Conspiracy
|26.02.2010
|31.05.2011
|-----
|9.15
|Escape
|02.04.2010
|07.06.2011
|-----
|9.16
|Checkmate
|09.04.2010
|14.06.2011
|-----
|9.17
|Upgrade
|16.04.2010
|20.06.2011
|-----
|9.18
|Charade
|23.04.2010
|27.06.2011
|-----
|9.19
|Sacrifice
|30.04.2010
|04.07.2011
|-----
|9.20
|Hostage
|07.05.2010
|11.07.2011
|-----
|9.21
|Salvation
|14.05.2010
|18.07.2011
|}

Seria 10 (2010–2011) 

|10.01
|Lazarus
|24.09.2010
|26 października 2011
|-----
|10.02
|Shield
|01.10.2010
|2 listopada 2011
|-----
|10.03
|Supergirl
|08.10.2010
|9 listopada 2011
|-----
|10.04
|Homecoming
|15.10.2010
|16 listopada 2011
|-----
|10.05
|Isis
|22.10.2010
|23 listopada 2011
|-----
|10.06
|Harvest
|29.10.2010
|30 listopada 2011
|-----
|10.07
|Ambush
|05.11.2010
|7 grudnia 2011
|-----
|10.08
|Abandoned
|12.11.2010
|14 grudnia 2011
|-----
|10.09
|Patriot
|19.11.2010
|21 grudnia 2011
|-----
|10.10
|Luthor
|03.12.2010
|27 grudnia 2012
|-----
|10.11
|Icarus
|10.12.2010
|4 stycznia 2012
|-----
|10.12
|Collateral
|04.02.2011
|11 stycznia 2012
|-----
|10.13
|Beacon
|11.02.2011
|18 stycznia 2012
|-----
|10.14
|Masquerade
|18.02.2011
|25 stycznia 2012
|-----
|10.15
|Fortune
|25.02.2011
|1 lutego 2012
|-----
|10.16
|Scion
|04.03.2011
|8 lutego 2012
|-----
|10.17
|Kent
|15.04.2011
|15 lutego 2012
|-----
|10.18
|Booster
|22.04.2011
|22 lutego 2012
|-----
|10.19
|Dominion
|29.04.2011
|1 marca 2012
|-----
|10.20
|Prophecy
|06.05.2011
|7 marca 2012
|-----
|10.21
|Finale (Part 1)
|13.05.2011
|14 marca 2012
|-----
|10.22
|Finale (Part 2)
|13.05.2011
|21 marca 2012
|-----
|}

Przypisy 

Tajemnice Smallville